Монеты евро Сан-Марино — современная денежная единица Сан-Марино. Евро был введён в стране 1 января 2002 года, заменив прежнюю валюту — сан-маринскую лиру. Каждая монета имеет собственный рисунок на «национальной стороне», но на всех монетах присутствуют 12 звёзд ЕС, название страны и год чеканки монеты.

Дизайн национальной стороны

1-й вариант (2002—2016)

2-й вариант (с 2017 года)

Тираж

Памятные и коллекционные монеты

Памятные монеты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Европейского Центробанка. Монеты евро Сан-Марино

Сан-Марино
Монеты Сан-Марино